Hauptstraße 44 steht für folgende Straßen:
 Hauptstraße 44 in Ungarn, siehe 44-es főút

Hauptstraße 44 oder Hauptstrasse 44 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Hauptstraße 44 (Frickenhausen am Main)
 Hauptstraße 44 (Kirchardt)
 Gasthaus Lamm (Langenbrettach)
 Hauptstrasse 44 (Pfeffingen), siehe Liste der Kulturgüter in Pfeffingen